Macrianus was een cognomen in het Romeinse Rijk.

Bekende dragers van dit cognomen waren:

Macrianus Maior (Fulvius Macrianus), generaal van keizer Valerianus I;
Macrianus Minor (Titus Fulvius Iunius Macrianus), zoon van de vorige, opstandig Romeins keizer van 260 tot 261 tegen Gallienus;
Macrianus, koning van de Alemannen ten tijde van Valentinianus I.

Cognomen